Кървавата неделя може да се отнася за:

 Кървава неделя (1905) - разстрел на демонстриращи в Санкт Петербург
 Кървава неделя (1920) - терористични актове в Дъблин, по време на войната за независимост на Ирландия.
 Кървава неделя (1939) (също „Бромбергската кървава неделя“) – клане в Бидгошч, Полша в началото на Втората световна война
 Кървава неделя (1972) – разстрел на демонстриращи в Северна Ирландия, извършен от британски войници